Athanasius I van Napels, bisschop van Napels (850-872)
 Athanasius I van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (929-937)
 Athanasius I van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1166-1180)
 Athanasius I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1289-1310)